Кари (ყ, ) — двадцать четвёртая буква современного грузинского алфавита и двадцать седьмая буква классического грузинского алфавита.

Использование 
В грузинском языке обозначает звук . Числовое значение в изопсефии — 800 (восемьсот).

Также используется в грузинском варианте лазского алфавита, используемом в Грузии. В латинице, используемой в Турции, ей соответствует q.

Ранее использовалась в абхазском (1937—1954) и осетинском (1938—1954) алфавитах на основе грузинского письма, после их перевода на кириллицу в абхазском была заменена на ҟ, а в осетинском — на хъ.

В системах романизации грузинского письма передаётся как q (ISO 9984, BGN/PCGN
1981, ALA-LC), qʼ (национальная система, BGN/PCGN 2009). В грузинском шрифте Брайля букве соответствует символ ⠮ (U+282E).

Написание 

До VIII века буква писалась с верхней петлей, замкнутой в круг.

Порядок начертания

Кодировка 
Кари асомтаврули и кари мхедрули включены в стандарт Юникод начиная с самой первой его версии (1.0.0) в блоке «Грузинское письмо» () под шестнадцатеричными кодами U+10B7 и U+10E7 соответственно.

Кари нусхури была добавлена в Юникод в версии 4.1 в блок «Дополнение к грузинскому письму» () под шестнадцатеричным кодом U+2D17; до этого она была унифицирована с кари мхедрули.

Кари мтаврули была включена в Юникод в версии 11.0 в блок «Расширенное грузинское письмо» () под шестнадцатеричным кодом U+1CA7.

Производные 
Буква, являющая зеркальным написанием кари (ჸ) называется элифи и используется в сванском и мингрельском языках для обозначения гортанной смычки.

Примечания

Литература 
 Mchedlidze, T. I. The restored Georgian alphabet. — Fulda, Germany, 2013
 Mchedlidze, T. II. The Georgian script; Dictionary and guide. — Fulda, Germany, 2013
 Machavariani, E. Georgian manuscripts. — Tbilisi, 2011

Ссылки